El término Kama puede hacer referencia a conceptos diferentes:

Hinduismo y budismo 
 Kāma, ‘placer’, sensualidad, sexualidad.
 Kamadeva es el dios hindú del amor, hijo de la diosa Laksmí.
 Kama-sutra (‘los aforismos de [el dios] Kama’), antiguo texto indio acerca de las posiciones sexuales.

Geografía 
 El río Kama es un afluente del río Volga, en Rusia.
 Kama es una ciudad en la prefectura de Fukuoka (Japón).

Otros 
 kama, arma con forma de hoz creada en la isla de Okinawa, utilizada en el arte marcial japonés kobudo.
 kama, comida típica de Estonia.
 kama es el nombre de un tipo de olla o cazuela metálica utilizada en la ceremonia del té en Japón.
 Kama uno de los nombres de ring del exluchador profesional Charles Wright (1961-).
 Kama Tarján, líder legendario de la tribu de los hunos.
 Panzertruppenschule Kama, escuela militar germanosoviética.
 Tritton kama, Auriculares al estilo "gaming".